Domitien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Domitien est un prénom masculin.

Domitien peut être aussi un patronyme, dérivé du substantif latin domitor, le vainqueur.
 Élisabeth Domitien (1925-2005), femme politique centrafricaine, ancienne premier ministre.

Saints des Églises chrétiennes 
 Domitien de Tongres († 558 ou 560), évêque de Tongres-Maastricht ; fêté localement le 6 mai.
 Domitien du Bugey († 440), abbé, fondateur de l'Abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey; célébré le .
 Domitien de Mélitène († 602), ou Dométien, évêque de l'Église de Mélitène ; célébré localement le 10 janvier.
 Domitien de Châlons (), évêque de Châlons-en-Champagne, compagnon supposé de saint Memmie ; célébré localement le 9 août.

Souverains 
 Domitien, empereur romain de 81 à 96
 Domitien II

Autres personnalités portant ce prénom 
Domitien Debouzie
Domitien Joseph Asselin de Williencourt
Domitien Ndayizeye
Domitien de Huy
Domitien de Saint-Rambert
Domitien de Tongres
Domitien du Bugey

Références